Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona, känd som Vikki Carr, född 19 juli 1941 i El Paso, Texas, är en amerikansk sångerska som framträtt inom en rad olika genrer såsom jazz, pop och country.

Diskografi

Album

Singlar

1960 & 1970-talet
 Året avser skivans release.

1980–

Referenser

Noter

Externa länkar 

Officiell webbplats

Amerikanska sångare
Kvinnor
Födda 1941
Levande personer
Personer från El Paso